Тафта (в верховьях — Тафтица) — река в Вологодской области России.

Протекает по территории Сямженского и Тотемского районов. Слиянием с рекой Вожбал у посёлка Красный Бор образует реку Цареву в 46 км от её устья, являясь правой составляющей. Длина реки — 66 км. Вдоль течения реки расположены посёлки Дружба и Красный Бор, а также населённые пункты Погореловского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000008107.

Притоки 
(расстояние от устья)
 река Волосовка (пр)
 20 км — река Остроконка (лв)
 27 км — река Васильевица (лв)
 река Гремиха (лв)
 34 км — река Кичуга (пр)
 45 км — река Норенга (лв)
 река Шунинга (пр)
 51 км — река Кетла (лв)

Примечания 

Бассейн Царевы
Реки Сямженского района
Реки Тотемского района